O alfabeto espanhol é derivado do latino e possui 27 letras. A seguir, veja o nome e o som de cada uma delas.

Ch, ll e rr são dígrafos. As letras g (antes de e ou i)  j podem apresentar variação na pronúncia dependendo da região, mas sempre parecidas com o h do inglês. As letras z e c (antes de e ou i) também podem ter outros sons: além do som parecido com o do th (inglês) (θ) podem ter o de s.  O fonema  e  não são pronunciados no espanhol. As letras w e k são mais comuns em palavras de língua estrangeira. A pronuncia de d e t só se apresentam com os fonemas /dj/ e /tj/ respetivamente. A pronúncia de ll (la doble ele) ou(la elle)  e de y (la ye) ou (la i griega) ou (la i latina) sofrem variações dialetais: Argentina, Paraguai e Uruguai pronunciam como "ch" do português brasileiro, Espanha pronuncia como "i" do português brasileiro, outros países pronuncia como "dj" do português brasileiro.

Espanhol
Língua espanhola